Tradução
Tradução (genética)
Tradução (Mormonismo)

Desambiguações de linguística